Skorpiowenator (Skorpiovenator) – rodzaj teropoda z rodziny abelizaurów (Abelisauridae). Żył w późnej kredzie na terenie dzisiejszej Argentyny. Gatunek typowy rodzaju, Skorpiovenatro bustingorryi, został opisany w oparciu o niemal kompletny szkielet niezawierający jedynie większości kości kończyn przednich oraz fragmentu ogona. Okaz ten został odkryty w dolnej warstwie osadów formacji Huincul w Patagonii (datowanych na późny cenoman, około 93 mln lat temu). W formacji tej odnaleziono również szczątki innych dużych dinozaurów drapieżnych, takich jak karcharodontozauryd Mapusaurus i abelizauryd Ilokelesia. Zachowana część szkieletu, od kości przedszczękowej do dwunastego kręgu ogonowego, mierzy 4,35 m, co sugeruje, że całe zwierzę miało ok. 6 m długości.

Skorpiovenator został opisany i nazwany przez Canalego, Scanferlę, Agnolína i Novasa w 2009 roku. Nazw rodzajowa pochodzi z greki i łaciny i oznacza „skorpion łowca”, zaś epitet gatunkowy gatunku typowego honoruje Manuela Bustingorry'ego – właściciela farmy, na której dokonano odkrycia. Canale i współpracownicy zdefiniowali również nową nazwę Brachyrostra, która odnosi się do kladu obejmującego wszystkie abelizaurydy bliżej spokrewnione z Carnotaurus sastrei niż z Majungasaurus crenatissimus. W ich analizie Skorpiovenator zajmuje wewnątrz tego kladu pozycję siostrzaną dla rodzaju Ekrixinatosaurus.

Filogeneza 
 Kladogram za Canale et al., 2009

Przypisy 

Ceratozaury
Dinozaury kredy
Dinozaury Ameryki Południowej